Saint Joseph désigne plusieurs saints  ou personnages bibliques :

Personnages bibliques et saints 
Par ordre chronologique de la mort présumée :

 Joseph, personnage de l'Ancien Testament, fils de Jacob, alias Israël, son histoire est racontée dans le livre de la Genèse ; également mentionné dans le Nouveau Testament, ainsi que dans le Coran qui lui consacre la sourate XII ;  il est célébré le .

 Joseph (Nouveau Testament) (vers 40  - 30 ), époux de Marie de Nazareth (livre des Évangiles), dans les évangiles de Matthieu et de Marc (Joses). Père nourricier de Jésus-Christ ; célébré le 26 et le 31 décembre en Orient, le 19 mars et le  (solennité de saint Joseph artisan) en Occident. On l'invoque afin d'obtenir une bonne mort.

 Joseph d'Arimathie ou d'Arimathée, demande à Ponce Pilate de pouvoir récupérer le corps de Jésus après la crucifixion pour l'ensevelir ; célébré le  31 juillet en Orient et le 17 mars en Occident.

 Joseph Barsabas (), ou Justus, un des 70 ou (72 ?) disciples envoyés par Jésus, proposé avec Matthias pour remplacer Judas, c'est finalement Matthias qui est choisi ; célébré le 20 juillet. 

 Joseph de Palestine († 356), ou le Comte Joseph, confesseur ; célébré le 22 juillet.

 Joseph d'Alaverdi († 570), moine syrien en Géorgie ; célébré le 15 septembre. 

 Joseph l'Hymnographe († 886), confesseur ; célébré le 3 avril en Orient et le 4 avril en Occident.

 Joseph de Cupertino († 1663), moine connu pour ses dons de lévitation; célébré le 18 septembre.

 Joseph de Crète († 1874), dit « Vieux-Jean », père de famille devenu moine, ascète et thaumaturge en Crète ; célébré le 7 août.

Saints et bienheureux des Églises catholiques 
Par ordre chronologique du décès présumé :

 Joseph de Anchieta (°1534 - †1597), saint, né aux Canaries, jésuite missionnaire au Brésil ; célébré le 9 juin. 

 Joseph de Leonessa (°1555 - †1612), ou Giuseppe da Leonessa, franciscain né à Leonessa ; célébré le 4 février.

 Joseph Calasanz (°1556 - †1648), fondateur des frères des écoles pies ; célébré le 27 août.

 Joseph de Cupertino († 1663), franciscain ; célébré localement le 18 septembre.

 Joseph Pignatelli († 1811), né à Saragosse dans une grande famille de l'Aragon, jésuite à Rome ; célébré le 15 novembre. 

 Joseph Nguyen Ðình Uyen (°1775 - †1838), catéchiste et martyr au Tonkin ; célébré le 3 juillet.

 Joseph-Benoît Cottolengo († 1842), prêtre italien fondateur de la Piccola Casa della Divina Provvidenza ; célébré le 30 avril.

 Joseph Nguyen Van Luu (†1854), paysan et catéchiste, martyr dans une prison de Cochinchine, sous l’empereur Tự Đức ; célébré localement le 2 mai.

 Joseph Nguyên Duy Khang († 1864), décapité au Viêt Nam, dans la persécution de l’empereur Tự Đức ; célébré le 6 décembre.

 Joseph Zhang Wenlan († 1861), avec Paul Chen Changpin, Jean-Baptiste Lou Tingyin et Marthe Wang Louzhi, martyrs à Qingyan, dans la province chinoise de Guizhou ; célébrés le 29 juillet.

 Joseph Chang Chu-gi († 1866), catéchiste et martyr en Corée ; célébré le .

 Joseph Mkasa Balikuddembé († 1886), préfet de la cour royale, martyr de la persécution du roi Mwanga en Ouganda ; célébré le 15 novembre.

 Joseph Marello († 1895), évêque italien, fondateur des Oblats de saint Joseph ; célébré le 30 mai. 

 Joseph Yuan Gengyin († 1900), martyr assassiné par la secte de Yihetuan, à Daying, dans la province chinoise de Hebei ; célébré le 30 juillet.

 Joseph-Marie Gambaro († 1900), et Antonin Fantosati, prêtres franciscains, martyrs en Chine dans la province de Hunan ; célébrés le 7 juillet.

 Joseph Freinademetz († 1908), missionnaire ; célébré le 28 janvier.

 Joseph Gérard († 1914), bienheureux, prêtre, oblat de Marie Immaculée, missionnaire en Afrique australe ; célébré le 29 mai.

 Józef Bilczewski (°1860 - †1923), évêque de Lviv ; célébré le 20 mars.

 Joseph Moscati (°1880 - †1927), médecin ; célébré le 12 avril ou le 16 novembre.

 Joseph-Marie Robles (°1899 - †1928), ou Tranquillin Ubiarco Robles, prêtre et martyr à Jalisco durant la grande persécution au Mexique ; célébré le 26 juin. 

 Joseph-Marie Rubio Peralta († 1929), jésuite, prédicateur et confesseur, engagé socialement dans les faubourgs pauvres de Madrid ; célébré le 2 mai.

 Joseph Toledo Pellicer († 1936) avec Jean Martorell Soria et Pierre Mesonero Rodriguez, bienheureux, prêtres et religieux martyrs près de Valence lors de la guerre civile espagnole ; célébrés le 10 août. 

 Josep Tápies († 1936), et six compagnons, bienheureux martyrs, fusillés à la porte du cimetière de Salàs de Pallars pendant la guerre d'Espagne ; célébrés le 13 août.  

 Joseph Kurzawa († 1940), avec Vincent Matuszewski,  bienheureux, prêtres et martyrs en Pologne près de Witowo ; célébrés le 23 mai.

 Joseph Cebula (°1902 - †1941), prêtre polonais, déporté, tué à Dachau, martyr, bienheureux.

 Joseph Kowalski (°1911 - †1942), bienheureux, prêtre salésien polonais, martyr du nazisme à Auschwitz ; célébré le 4 juillet. 

 Joseph Kut († 1942), bienheureux, prêtre polonais et martyr des Nazis à Dachau ; célébré le 18 septembre.

 Josemaría Escrivá de Balaguer (°1902 - †1975), fondateur de l’Opus Dei et de la Société des prêtres de la Sainte Croix ; célébré le 26 juin.

Saints des Églises catholiques orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès présumé :
 Joseph de Constantinople, patriarche de Constantinople ; célébré localement le 30 octobre. 

 Joseph de Néa-Moni († vers 1059), cofondateur du monastère ; célébré le 20 mai.

 Joseph de Volok († 1515), higoumène (abbé) ; célébré le 9 septembre.

 Joseph de Zaonikiev († 1612), moine ; célébré localement le 21 septembre.

 Joseph d'Alep († 1686), néo-martyr ; célébré le 4 février.

 Joseph de Damas († 1860), hiéromartyr ; célébré le 10 juillet.

Autres personnages religieux 
 Joseph

Œuvres 
 Saint Joseph, peinture de José de Ribera créée vers 1635.

Références

Voir aussi 
 
 
 
 

Joseph
Joseph
Joseph